В квалификации на чемпионат Европы по баскетболу 2015 участвовали 37 команд. 6 команд квалифицировались автоматически по итогам Чемпионат Европы 2013. Сборная Испании прошла отбор на Евробаскет 2015 как хозяйка чемпионата мира 2014. 3 команды квалифицировались как участники чемпионата мира, которые получили уайлд-кард. Остальные сборные из дивизиона A соревновались за 14 мест в квалификационном раунде. Впервые квалификация прошла в два раунда.

Первый квалификационный раунд 
В первом квалификационном раунде участвовало 13 команд, разделённых на три группы из 3 сборных и 1 группу из 4 команд. Они провели по два матча между собой: дома и на выезде. Сборные, занявшие первые места, квалифицировались в раунд плей-офф. В раунде плей-офф были сыграны полуфиналы и финал из двух матчей: дома и на выезде. В финальный раунд пробился только победитель финала раунда плей-офф — сборная Эстонии.

Игры проходили с 1 августа по 1 сентября 2013 года.

Корзина

Жеребьевка

Групповой турнир

Группа A 

|}

Группа B 

|}

1Нидерландам были аннулированы две победы из-за наличия в заявках на матч двух натурализованных игроков.

Группа C 

|}

{{МатчБаскетбол
 | Фон=#eee|Дата =1 августа 2013 
 | Время =16:00 
 | Отчёт =Отчёт 
 | Команда1 =  
 | Команда2 = 
 | Счёт = 78:37
 | Ч1 =18–8
 | Ч2 =26–13
 | Ч3 =15–12
 | Ч4 ='19–4
 | Очки1 = 
 | Подборы1 = 	
 | Передачи1 = 
 | Очки2 = 
 | Подборы2 = 
 | Передачи2 = 	
 | Место =Фрибур 
 | Зрителей =480
 | Судьи = 
}}

 Группа D 

|}

 Раунд плей-офф 

 Сетка 

 Полуфиналы 

 Финал 

 Второй квалификационный раунд 
Во втором квалификационном раунде должно соревноваться 29 команд за 16 мест. Количество команд и мест уменьшилось после получения уайлд-кард на чемпионат мира по баскетболу 2014 до 26 команд и 13 мест. Заявки на получение уайлд-кард подали 9 команд (они выделены курсивом). Команды Италии и Германии отказались от борьбы за уайлд-кард. Команды Греции, Турции и Финляндии получили уайлд-кард на чемпионат мира по баскетболу 2014 и попали в финальный раунд (они выделены жирным шрифтом''').

Жеребьёвка  второго квалификационного раунда прошла в Барселоне 3 февраля 2014 года. Команды были поделены на 7 групп, которые сыграли между собой по два матча - дома и в гостях между 10 и 27 августа 2014 года.

Корзина 

По результатам ЧЕ-2013 и первого квалификационного этапа 26 команд были посеяны:

Команды  поделены на семь групп: пять групп по четыре команды и две группы по три команды. В финальный этап ЧЕ попали победители всех групп и шесть команд, занявшие вторые места в группах с лучшими результатами без учёта игр с четвёртыми командами группы.

Групповой турнир

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Группа E 

|}

Группа F 

|}

Группа G 

|}

Рейтинг команд, занявших вторые места в группах 

|}

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы по баскетболу 2015 на официальном сайте ФИБА Европа

2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе
Чемпионат Европы по баскетболу 2015